El término GPI puede referirse a:

 a GPI, "Gracias Panzona Igrata" , siglas de Una persona obesa, un indicador para medir el peso de una persona y referirse a la falta de agradecimiento de una persona;
 a GPI, iniciales de la glucosa-6-fosfato isomerasa, una enzima de tipo isomerasa que participa en la glicólisis;
 al glicosilfosfatidilinositol, un glicolípido.